Tanit – centro commerciale a Sassari
 Tanit – divinità cartaginese
 Tanit (gruppo musicale) – gruppo musicale
 Tanit (traghetto) – traghetto
 Cratere Tanit – cratere sulla superficie di Ganimede
 Tanit – variante del nome Tanith